Palacio del Infante Don Luis puede hacer referencia a:

 Palacio del Infante don Luis, edificio en Boadilla del Monte (España)
 Palacio de la Mosquera, edificio en Arenas de San Pedro (España).